Rovasaari (Torne), een Zweeds schiereiland, gelegen in de rivier de Torne
Rovasaari (Parakka), een eiland in de Zweedse Kalixälven